Aves de Arribação, de Antônio Sales, é um romance realista com pitadas naturalistas, e é também antecipatório - nos temas e matizes ideológicos - do chamado Romance de 30.

Resumo
Ipuçaba é uma miúda cidade sertaneja, descrita em suas singularidades e desvelada em suas mesquinharias. Sales também aproveita para exercitar sua verve anti-clerical, ao compor a figura do vigário do lugar, o padre Serrão, sujeito "despido de fervor evangélico desde sua ordenação", mantendo uma "sólida indiferença à conduta religiosa de seus paroquianos", mais preocupado com "os proventos que embolsava". Sales apresenta ainda os dois chefetes políticos do lugar, João Ferreira, chefe do Partido Conservador, que fez fortuna e conseguiu cargos por meios escusos, e o simpático chefe liberal, Major Herculano. O padre novo, o simplório Balbino, está nos avios para receber o recém-nomeado promotor de Ipuçaba, Alípio Flávio de Campos, sobrinho que ele ajudou a educar.

Um dos amigos do padre Balbino, frequentador das rodas de gamão na calçada da igreja, é o coletor Asclepíades Oreste de Aconcágua Pinto que, só porque morou em Maranguape, perto da capital, e viajou até o Rio de Janeiro, sempre pontua suas conversas com a frase desdenhosa, "vocês, matutos!...". A cidadezinha fica em polvorosa com a vinda do promotor. As mocinhas
casadoiras vêem no jovem e alinhado sobrinho do padre um ótimo partido para levar ao altar. Mas Alípio cai de encantos pela professora, a praciana (porque natural da capital) Belinha. O caso não é bem de namoro, muito menos pra casar: Alípio e Belinha, contrariando todas as normas do tempo, têm um tórrido romance erótico. Mas o promotor acaba ficando noivo é da romântica Florzinha, filha do coletor Asclepíades. Porém, o destino de Florzinha não será nem o véu, nem a grinalda. Ela há de murchar e fenecer como as flores do sertão, passado o inverno. "O noivo e a amante tinham-se ido em busca de climas mais amenos e propícios, fugindo de plaga em plaga, como aves de arribação".

Vemos neste livro características do povo cearense;como o costume de montar rodas de amigos para conversarem nos
finais de tardes.

Romances do Brasil
Livros de 1914